Miejscowości
 Mościce – wieś w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Witnica (nazwa od 1946)
Części miast
 Mościce – dzielnica przemysłowa Tarnowa od 1951
Części wsi
 Mościce – część wsi Klice w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Regimin.